Duas espécies de algas vermelhas:
Corallina radiata Yendo, 1902 - sinônimo de Jania radiata Yendo, 1905.
Corallina radiata  Lamarck, 1815 - sinônimo de Metagoniolithon radiatum (Lamarck) Ducker, 1979.

Desambiguação